Caddo (Oklahoma), een plaats in Oklahoma, Verenigde Staten
Caddo (volk), een Indianenvolk
Caddo (geslacht), een geslacht van hooiwagens